Прьевидза:

 Прьевидза — город в западной Словакии.
 Прьевидза — район Тренчинского края Словакии.